Vingerdieren (familie) (Daubentoniidae)
 Vingerdieren (geslacht) (Daubentonia)